Вісенте Ескердо (* 1999) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Валенсія».
 Хосе Марія Ескердо (1842—1912) — іспанський лікар і політик.

 14026 Ескердо — астероїд головного поясу.
іспанські прізвища